Canada
 South Brook (Halls Bay), een gemeente aan Halls Bay op het eiland Newfoundland
 South Brook (rivier in Canada), een rivier die door deze gemeente stroomt
 South Brook (Pasadena), een plaats in de gemeente Pasadena in de provincie Newfoundland en Labrador
 South Brook (Nova Scotia), een gemeente in de Canadese provincie Nova Scotia

Verenigde Staten
 South Brook (Pennsylvania), een rivier in de staat Pennsylvania